Grande Prémio Internacional de Rio Maior em Marcha Atlética — ежегодные международные соревнования по спортивной ходьбе на дистанции 20 километров. Проводятся в португальском городе Риу-Майор. Являются одним из этапов IAAF Race Walking Challenge.

В 1991 году длина трассы у мужчин была 10 километров, у женщин 5 км.

Победители

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Победители за все годы 

Соревнования по спортивной ходьбе